Пролив Севе́ргина — пролив в Тихом океане, разделяющий острова Харимкотан и Шиашкотан. Расстояние между ними примерно 29 км. Расположен в Большой гряде Курильских островов.

Назван в честь русского химика Василия Севергина.

Примечания 

Проливы Северо-Курильского городского округа